В этой статье представлен список известных людей, умерших в 968 году.

См. также: :Категория:Умершие в 968 году

Март 
 2 марта — Вильгельм — архиепископ Майнца (954—968); незаконнорождённый сын короля Германии и императора Священной Римской империи Оттона I Великого
 14 марта — Матильда Вестфальская — германская королева, с 909 года — вторая жена германского короля Генриха I Птицелова; святая Римско-католической церкви

Декабрь 
 декабрь — Ландульф III — князь Беневенто (Ландульф III) и князь Капуи (Ландульф V) с 959 года

Точная дата смерти неизвестна 
 Абу Фирас — арабский поэт и государственный деятель X века
 Алдред — епископ Линдисфарна (ранее 947—968), автор одного из первых переводов Евангелия на староанглийский язык
 Аль-Муттаки Лиллах — багдадский халиф (940—945) из династии Аббасидов
 Анания Мокаци — армянский писатель, богослов, историк, 54-й Католикос всех армян (946—968)
 Варда Фока Старший — византийский полководец, отец императора Никифора II Фоки (963—969) и куропалата Льва Фоки
 Иоанн III — герцог Неаполя (928—968)
 Сунифред II — граф Сердани и Конфлана (927—968; самостоятельно с 938), граф Бесалу (957—968); старший сын Миро II Младшего и Авы; представитель Барселонской династии

См. также 
 Список умерших в 967 году
 Список умерших в 969 году

0968
Умершие в 968 году